Wellington College ist der Name folgender Schulen:

 Wellington College (Berkshire) in Crowthorne, Berkshire, England
 Wellington College (Belfast) in Belfast, Nordirland
 Wellington College (Neuseeland) in Wellington, Neuseeland